Cet article recense les  de Mazovie, en Pologne.

Statistiques 
La voïvodie de Mazovie compte 329 , dont :
 229 rurales
 50 mixtes
 35 urbaines

Liste

Articles connexes 

 Gmina
 Liste des gminy